

Pessoas
 Johnny Acosta — futebolista costarriquenho

Geografia
 Acosta (Falcón) — município do estado de Falcón, Venezuela
 Acosta (Monagas) — município da Venezuela do estado de Monagas, Venezuela

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes